Денниця — ранішня зоря у слов'янській міфології, єдне з найменуваннь Люцифера у православ'ї.
 «Денница» (1830—1831) — російський літературний альманах.

Населені пункти 
 Денниця () — село в Шуменській області. Входить до складу общини Венець.
 Денниця () — село в Ямбольській області. Входить до складу общини Болярово.